Smijowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Smijowka (Orjol, Swerdlowski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Orjol, Verwaltungszentrum des Rajons Swerdlowski

 Smijowka (Orjol, Trosna), Dorf in der Oblast Orjol, Rajon Trosna
 Smijowka (Pensa), ländliche Siedlung in der Oblast Pensa

Siehe auch:
 Smijiwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung